Кајманска Острва се први пут појавила на Олимпијским играма 1976. године. Од тада спортисти са Кајманских Острва су пропустили само Летње олимпијске игре из 1980. одржане у Москви.

На Зимским олимпијским играма Кајманска Острва су учествовала, први пут на Зимским олимпијским играма 2010. одржаним у Ванкуверу.

Кајманска Острва никада нису била домаћини олимпијских игара; Олимпијци sa Кајманских Острва су закључно са 2008. годином нису освојили ни једну олимпијску медаљу. 

Национални олимпијски комитет Кајманских Острва (-{Cayman Islands Olympic Committee}-) је основан 1973. а признат од стране МОК 1976. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Медаље освојене на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Кајманска Острва на олимпијским играма